Imię i nazwisko Johan Nyström nosili lub noszą m.in.:
 Johan Nyström (1874–1968) – szwedzki lekkoatleta długodystansowiec, olimpijczyk z 1900
 Johan Nyström (ur. 1975) – szwedzki pływak, olimpijczyk z 2000